Паломар има више значења:

 Паломар
 Паломар (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Паломар (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику